И в горе, и в радости (фильм, 1954) — Великобритания, режиссёр Джей Ли Томпсон
 И в горе, и в радости (фильм, 1991) — Канада, режиссёр Артур Хиллер
 И в горе, и в радости (фильм, 1992) — Канада
 И в горе, и в радости (фильм, 2014) — Россия

См. также 
 И в счастье, и в горе (фильм)